Fritzsche se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ingo Fritzsche
 Jürgen Fritzsche
 Ronald A. Fritzsche